Famatinanthus decussatus – gatunek rośliny z rodziny astrowatych, reprezentujący monotypowy rodzaj  Famatinanthus. Występuje w północno-zachodniej części Argentyny, gdzie jest endemitem pasma Sierra de Famatina. Przez ok. 125 lat znany był tylko z okazu typowego zebranego przez jego odkrywcę, zanim nie został ponownie odnaleziony w 2011 roku. Ponowne odnalezienie i dokładne zbadanie tego gatunku spowodowało jego przeklasyfikowanie z rodzaju Aphyllocladus (z podrodziny Mutisioideae), do którego pierwotnie został zaliczony, do odrębnego rodzaju zajmującego izolowaną pozycję systematyczną w obrębie rodziny.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy osiągające zwykle do 1,8 m wysokości, z pędami rozłożystymi, owłosionymi (włoski T-kształtne).
 Liście Zimozielone, naprzeciwległe, siedzące. Blaszka liściowa skórzasta, eliptyczna, całobrzega, do 9–13 mm długości i 2–4 mm szerokości, o wierzchołku zaostrzonym.
 Kwiaty Zebrane po 10–11 w siedzące i wyrastające pojedynczo na pędach koszyczki. Okrywa jest dzwonkowata, ma ok. 8 mm średnicy i 8–10 mm długości. Listki okrywy ułożone są w 3 szeregach. Mają kształt jajowaty, ich wierzchołki są zaostrzone, mają długość ok. 2 mm, przy czym wewnętrzne są nieco dłuższe od zewnętrznych. 5–6 kwiatów zewnętrznych w koszyczku ma korony dwuwargowe, kremowe, długości 16–17 mm. Kwiaty wewnętrzne w koszyczku, w liczbie 5–6, mają korony rurkowate długości ok. 15 mm, z 5 głęboko wciętymi łatkami. Znamię słupka jest płytko rozwidlone (ramiona mają 0,3 mm długości).
 Owoce Niełupki o długości 5–6 mm i średnicy 1–2 mm, z puchem kielichowym w postaci włosków o długości 3–12 mm.

Systematyka 
Gatunek i rodzaj izolowany w klasyfikacji rodziny astrowatych Asteraceae. Wyodrębniany jest w randze osobnej podrodziny Famatinanthoideae sytuowanej blisko bazalnej części gradu ewolucyjnego astrowatych – zajmuje pozycję siostrzaną względem wszystkich astrowatych z wyłączeniem podrodziny Barnadesioideae.

 Pozycja systematyczna w kladogramie astrowatych

Przypisy 

Astrowate